Пневматоло́гия (греч., от pneuma — дух, и logos — слово)

 Пневматология — метафизический термин:
 пневматология — устаревший термин для психологии;
 пневматология (духоведение; духословие; ) — метафизическая наука о духовных существах и о бесплотной жизни;
 метафизическая философия Мальбранша, постигавшего ум и духовные вещи; сегодня называется философией сознания;
  — в христианской теологии изучение Святого Духа.

 Пневматология как синоним:
 Пневматология — синоним пневматики, раздела физики.

См. также 
 Пневматическая химия — химия газов в XVIII—XIX веках.
 Пневма (философия) ()

Примечания